Vauville (Calvados) – francuska gmina w regionie Dolna Normandia
 Vauville (Manche) – francuska gmina w regionie Dolna Normandia